George Spencer-Churchill, V duca di Marlborough (1766-1840) – nobile e politico inglese
 George Spencer-Churchill, VI duca di Marlborough (1793-1857) – nobile e politico inglese
 George Spencer-Churchill, VIII duca di Marlborough (1844-1892) – nobile e ufficiale inglese